Да́рница:

 Дарница — историческая местность, жилой массив и промышленный район в Киеве
 Дарница — узловая железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги Украины
 «Дарница» — станция Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена
 «Дарница» — электродепо Киевского метрополитена
 «Дарница» — фармацевтическая фирма
 Дарница — река в Киеве и Киевской области.
 Дарница — деревня, Курчатовский район, Курская область, Россия.

См. также 
 Новая Дарница
 Старая Дарница